|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Star Mazda Championship 2006
|-
| vorige: 2005 || volgende: 2007 || 
|}

Het Star Mazda Championship 2006 was het achtste kampioenschap van de Formule Mazda. Het kampioenschap bestond uit 12 races verdeelt over 12 raceweekenden. 

Adrian Carrio won het kampioenschap met twee overwinningen en negen podiumplaatsen. De Canadees Kevin Lacroix was de beste nieuwkomer met een tweede plaats. Lacroix nam niet deel aan de eerste race maar eindigde elke race in de top 6 en met vijf podiumplaatsen. Ryan Justice werd derde in het kampioenschap met twee overwinningen en eindigde vier keer op het podium.

Gerardo Bonilla won het Expert kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 30 jaar en ouder) maar werd ook knap zesde in het algemene kampioenschap. Doug Peterson won het Masters kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 40 jaar en ouder) en werd negende in het algemene kampioenschap.

Races

Uitslagen

Teams

Autosport in 2006
2006